

Кусекеєво — село, Бірський район, Башкортостан
 Кусекеєво — село, Чекмагушівський район, Башкортостан